{{Ficha de serie de televisión
| título                   = El retador
| tipo                     = 2
| imagen                   = 
| basado en = El retador México
| creador                  = Rubén Galindo Jr. Mariana Vargas  Marcelo Strupini 
| presentador              = Diana Bolocco
| jurado                   = Myriam HernándezÁlvaro RudolphyMarcelo Polino
| num temporadas           = 1
| num episodios            = 
| lista episodios          = 
| empresa productora       = 
| productor                = María Luisa MuñozAldo MerinoFranco SilvaSoledad ÁguilaJessica Palma
| productor ejecutivo      = Juan Pablo González
| director                 = Claudia LeaPaul HankeHernán Soto
| guionista                = 
| editor                   = 
| distribuidor             = 
| formato de imagen        = 1080i (HDTV)
| edad                     = 
| horario                  = Viernes y domingo, de  a 
| duración                 = 
| relacionados             = Tu cara me suenaYo soy¿Quién es la máscara? (Chile)
| sitio web                = https://www.mega.cl/programas/el-retador/capitulos/
| filmaffinity             = 
| primera emisión          = 22 de abril de 2022
| última emisión           = 
| precedido por            = The covers| sucedido por             = 
| imdb                     = 
| tv com                   = 
| premios iris             = 
| otros premios            = 
| medios de difusión       = Mega
}}El retador es un programa de televisión chileno emitido por el canal Mega. El programa está basado en el reality show artístico mexicano del mismo nombre transmitido por la cadena mexicana Televisa. Fue estrenado el 22 de abril de 2022 y está presentado por Diana Bolocco.

El jurado está compuesto por la cantante chilena y artista internacional Myriam Hernández, el actor de cine y televisión Álvaro Rudolphy y el presentador de televisión y comentarista de espectáculos argentino Marcelo Polino.

 Formato 
“El Retador” es un el primer show de talentos en el que los participantes se enfrentan en tres disciplinas: canto, baile e imitación. En cada una de ellas hay un campeón para enfrentar cada capítulo.

Tres desafiantes intentarán desbancar al Campeón en cada disciplina, y los 3 ganadores del episodio recibirán un premio en dinero. Ese pozo de cada ganador irá aumentando capítulo a capítulo si continúan siendo los campeones. La competencia va creciendo en tensión, por el riesgo que tiene cada Campeón de perder todo el dinero acumulado a manos de un Retador, que podría quitárselo todo.

 Equipo 

 Temporadas 

 El retador (2022) 
 22 de abril de 2022 – 9 de septiembre de 2022.
Esta es la primera edición de este nuevo concurso de talentos que Mega pone en marcha. Un grupo de participantes imitan, cantan y bailan con el fin de ganar un Gran Premio final. 

El ganador de esta temporada es el cantante Ricky Santos, cuyo Premio Final fue de 15 millones de pesos chilenos; y un cupo para participar en la versión original del programa. 

 Participantes 
 Campeones 

 Retadores 

 En cursiva'' los participantes famosos.
 (*) Participante que abandona el programa.

Episodios y audiencias

Referencias

Enlaces externos 

Programas de televisión de Mega
Programas de televisión iniciados en 2022
Televisión de Chile en 2022